Маккелви, Иэн (род. 1952) — новозеландский политик.
 Маккелви, Зак (род. 1985) — американский хоккеист.
 Маккелви, Крис (род. 1985) — американский хоккеист.
 Маккелви, Кристина (род. 1968) — шотландский политик.
 Маккелви, Сэмюэл Рой (1881—1956) — американский политик, 19-й губернатор Небраски.
 Маккелви, Хью (1879—1940) — ирландский футболист.

 Маккелви — гора в Канаде на острове Ванкувер.